Обра́тная связь ( «обратная подача») — в широком смысле означает отзыв, отклик, ответную реакцию на какое-либо действие или событие:

 Обратная связь (техника)
 Акустическая обратная связь
 Обратная связь (кибернетика)
 Обратная связь (биология)
 Обратная связь (общество)
 Обратная связь (пьеса)

Фильмы 
 Обратная связь (фильм, 1977) — советская производственная драма
 Обратная связь (фильм, 2019) — испано-американский триллер
 Обратная связь (фильм, 2020) — российская комедия

Примечания

См. также 
 Отрицательная обратная связь
 Положительная обратная связь